EM i håndbold 2014, gruppe B er gruppe B ved EM i håndbold 2014 i Ungarn og Kroatien.

Stilling

Kampe 

2014 - Gruppe B (kvinder)
Håndbold i 2014
Kvindehåndbold